Sten Wahlund kan syfta på: 

* Sten Wahlund (1901–1976), svensk statistiker
 Sten Wahlund (1940–2011), svensk operasångare